Прогресс М1-5 — транспортный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», запущенный для сведения с орбиты орбитальной станции «Мир». Серийный номер 254.

Цель полёта 
Доставка на станцию запаса топлива (стартовая масса корабля составила 7082 килограмма, из них масса доставляемого топлива – 2678 килограмма) необходимый для управляемого сведения «Мира» с орбиты и затопления в южной части Тихого океана во исполнение постановления Правительства РФ от 30 декабря 2000 №1035.

Хроника полёта 
 , в 07:28:42 MSK, (04:28:42 UTC) — запуск с космодрома Байконур;

 , в 08:33:31 MSK, (05:33:31 UTC) — осуществлена стыковка с орбитальной станцией «Мир» к стыковочному узлу на агрегатном отсеке служебного модуля «Квант». Процесс сближения проводился в автоматическом режиме;
  проработавшая в три раза дольше первоначально установленного срока станция была затоплена в специальном районе в южной части Тихого океана, рядом с островами Фиджи.

Сведение с орбиты 
ТГК «Прогресс М1-5» стал последним кораблём для стыковки с орбитальной станцией «Мир». Учитывая, что масса орбитального комплекса составляет около 135 тонн, для обеспечения управляемого спуска с орбиты со средней высотой 230–250 км необходим суммарный импульс 40–45 м/с. Баллистиками была рассчитана оптимальная схема включений для выбранного варианта дальнего наведения.
Утром 22 марта система управления движением станции «Мир», получив из ЦУПа соответствующую командную информацию, перевела станцию из режима закрутки в ориентированный полёт. Это было необходимо для того, чтобы полностью зарядить аккумуляторы от солнечных батарей. 23 марта с помощью трёх тормозных импульсов станция последовательно переводилась на орбиту со всё более низким перигеем, который располагался над районом затопления.
 Первый импульс в 03:31:59 MSK (00:31:59 GMT). Включаются восемь двигателей причаливания и ориентации (ДПО) пристыкованного к станции грузового корабля «Прогресс М1-5».
 Второй импульс в 05:00:24 (02:00:24 GMT). Снова работают восемь ДПО «Прогресса М1-5».
 Третий, заключительный, импульс в 08:07:36 (05:07:36 GMT). Вместе с ДПО включается и основной двигатель космического грузовика. Двигатели работают до полного израсходования топлива.
Расчётные координаты центра падения несгоревших элементов конструкции – 44,22° южной широты и 150° западной долготы. Время падения их в эту точку – 09:00:13 MSK (06:00:13 GMT).
Последним, кто «видел» станцию «Мир», была американский пункт слежения на острове Кваджалейн. Её высота была в то время около 110 километров, и снижалась она по траектории, которую предсказали ей баллистики ЦУПа.

Фотографии

См. также 
 Список аппаратов серии Прогресс

Примечания 

Космические корабли серии «Прогресс»